Gallus steht für:
 Gallus, lateinisch für Hahn, ein männliches Haushuhn
 Gallus, lateinische Bezeichnung für einen Angehörigen der Gallier
 Gallus (Name), Vor- und Familienname und römischer Personenname, zu Namensträger siehe dort
 Kammhühner, Gattung der Hühnervögel
 Frankfurt-Gallus, Stadtteil von Frankfurt am Main
 Gallus Holding, Schweizer Hersteller von Druckmaschinen
 Gallus, Herrenschuh-Marke, siehe Deichmann SE #Positionierung auf dem Markt
 Gallus oder Gallos, antiker Name des Flusses Mudurnu Çayı in der heutigen Türkei, siehe Mudurnu
 Gallus, Eunuchenpriester, siehe Galloi

Siehe auch:
 Galluskirche
 Gallustag
 Gallus Theater
 Gallusturm
 Martin-Gallus-Kirche (Magdeburg)
 Gallos